I Campionati mondiali di taekwondo 2017 sono la 23ª edizione della competizione organizzata dalla World Taekwondo Federation. Si sono svolti nella Contea di Muju, in Corea del Sud dal 24 al 30 giugno 2017.

Podi

Maschili

Femminili

Medagliere

Collegamenti esterni 
 

2017